Дивизион 1 1992/1993 () — 29-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1992/93 на сайте rsssf.com 

1992/1993
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 1992 году
Спорт в Алжире в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993